

Cinema 
 The Crooked Trail – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Crooked Trail – film del 1936 diretto da S. Roy Luby

Pagine correlate 
 Crooked Trails